Psi Orionis pode se referir a:
Psi1 Orionis
Psi2 Orionis